Бори́с Заха́рович Бе́рман (1897, Чита — 28.7.1938, Москва) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Свердловского областного комитета ВКП(б). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Борис Захарович Берман родился в 1897 году в Чите. Еврей. Участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году член военной секции Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председатель полкового комитета.

Вступил в РСДРП(б) в 1917 году. В 1918 году член коллегии, секретарь Забайкальской областной ЧК. Участвовал в Гражданской войне, находясь в 1918—1920 годах на подпольной работе в Забайкалье и в партизанском отряде.

С 1920 года на партийной работе на Дальнем Востоке, а затем в Китае. Обучался в Коммунистическом университете трудящихся Востока. В 1933 году окончил Институт красной профессуры. Затем, в 1933—1934 годах работал в Горьковском крайкоме ВКП(б).

С 28 декабря 1934 года по 10 июля 1937 года — 1-й секретарь Обкома ВКП(б) Удмуртской автономной области, а далее — Удмуртского обкома ВКП(б).

В 1937—1938 годах — 3-й и позже 2-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б). Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Завершающий этап 
Арестован 28 марта 1938 года. Приговорён к ВМН ВКВС СССР 28 июля 1938 года.
Обвинялся по статьям 58-1а, 58-8 УК РСФСР. Расстрелян в день вынесения приговора в Хабаровске. Реабилитирован 25 августа 1956 года определением ВКВС СССР за отсутствием состава преступления.

Примечания

Литература 
 Сушков А. В. Десять месяцев Абрама Столяра: свердловское руководство в политических водоворотах 1937—1938 годов // Россия XXI. 2017. № 1. С. 130—157.

Ссылки 
 Берман Борис Захарович // Сайт Alexanderyakovlev.org 
 Берман Борис Захарович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 

Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Первые секретари Удмуртского обкома КПСС
Вторые секретари Свердловского обкома КПСС
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Казнённые в 1938 году
Расстрелянные в РСФСР